Il doppio  del Carisap Tennis Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Alessio di Mauro e Alessandro Motti erano i detentori del titolo, ma Motti quest'anno non ha partecipato.

di Mauro ha fatto coppia con Andrea Arnaboldi, ma ha perso in semifinale.

Brydan Klein e Dane Propoggia hanno battuto in finale 3–6, 6–4, [12–10] Stefano Ianni e Gianluca Naso.

Teste di serie

  Stefano Ianni /  Gianluca Naso (finale)
  Pierre-Hugues Herbert /  Kevin Krawietz (ritiro)

  Brydan Klein /  Dane Propoggia (campioni)
  James Cluskey /  Fabrice Martin (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Carisap Tennis Cup 2012